Леонид Алексеевич Конопелько (р. 5 сентября 1941, Сталинград) — российский учёный в области метрологии. Доктор технических наук (1997), профессор (1999).

Биография 
Окончил оптический факультет ЛИТМО по специальности «оптико-физические приборы» (1964).
В 1964—1967 годах работал в военном учреждении. С 1967 года — во ВНИИ метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ): старший инженер, начальник лаборатории государственных эталонов в области аналитических измерений, руководитель научно-исследовательского отдела государственных эталонов в области физико-химических измерений.

Основные научные интересы в области: химико-аналитических измерений, экологического приборостроения, обеспечения метрологической прослеживаемости в химико-аналитических измерениях и др.

Под его руководством созданы:  
 государственный первичный эталон удельной электрической проводимости жидкостей, являющейся одной из основных электрохимических характеристик жидких сред; 	
 государственный первичный эталон единицы молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах, включающий 14 эталонных комплексов аппаратуры; 
 государственный специальный эталон единицы массовой концентрации частиц в аэродисперсионных средах; 
 государственный первичный эталон единицы показателя преломления газообразных веществ;
 исходная многофункциональная эталонная установка для аттестации высокоточных стандартных образцов органических супертоксикантов в растворах «Органика»;
 исходная многофункциональная эталонная установка для аттестации высокоточных стандартных образцов элементов в различных матрицах «Неорганика».
 уникальная аппаратурно-методическая база для обеспечения испытаний, калибровки, поверки всех основных типов химико-аналитических приборов, а также  организовано  промышленное производство поверочных газовых смесей в баллонах под давлением на 15 заводах-изготовителях РФ общим объемом свыше 60000 баллонов в год.

Должности 

 Руководитель научно-исследовательского отдела государственных эталонов в области физико-химических измерений ВНИИ метрологии им. Д. И. Менделеева.
 Ученый хранитель Государственного первичного эталона единицы молярной доли компонентов в газовых средах.
 Председатель Технического Комитета 1.8 «Физико-химия» КООМЕТ (Евро-азиатское содружество государственных метрологических организаций).
 Полномочный представитель ВНИИМ в Консультативном комитете по количеству вещества в международном бюро мер и весов (BIPM, Севр (Франция).
 Эксперт по аккредитации Федеральной службы по аккредитации - Россаккредитации.
 Заведующий кафедрой «Экологическое приборостроение и мониторинг» (на базе ВНИИМ) Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики.
 Заведующий кафедрой "Метрология в медицине, охране труда и обеспечения жизнедеятельности" в Академии стандартизации, метрологии и сертификации (Санкт-Петербургский филиал).
 Профессор кафедры «Измерительные информационные технологии» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
 Главный метролог Комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга.
 Член Научного совета по аналитической химии РАН.
 Академик, член президиума Метрологической академии РФ и академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы.

Труды 
Основные учебно-методические работы:
 Горелик Д. О., Конопелько Л. А., Панков Э. Д. Экологический мониторинг. Оптико-электронные приборы и системы: Учебник в 2-х томах. — : «Крисмас+», 1998. — I том — 735 с., II том — 592 с.
 Горелик Д. О., Конопелько Л. А., Ишанин Г. Г., Хворов Г. В. Экологический атлас г. Тольятти: Учебное пособие. — : НПО «Мониторинг», 1996. — 9 п. л.

Основные научные работы:
 Мониторинг загрязнения атмосферы и источников выбросов. Аэроаналитические измерения. — : Издательство стандартов (1992). — 433 с. (с соавторами)
 Газохроматографический анализ газов. — : «МОТМПЕКС» (1995). — 464 с. (с соавторами)
 Контроль химических и биологических параметров окружающей среды / Под редакцией Конопелько Л. А.'' — : Издательство «Эколого-аналитический информационный центр „Союз“», 1998. — 896 с.
 Метрология физико-химических измерений /Под ред. Л.А.Конопелько, М.С.Рожнова. - 580 с. - Санкт-Петербург, 2011.
 Другов Ю.С., Конопелько Л.А., Попов О.Г. Контроль загрязнений воздуха жилых помещений, офисов, административных и общественных зданий. - СПб.: Наука,  2013. - 302 с., 78 ил.

Награды и почётные звания 

 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002) 
 юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
 Заслуженный метролог Российской Федерации (1997)
 знак «За заслуги в стандартизации» (1985)
 Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2000) «за создание и внедрение нового поколения государственных эталонов для метрологического обеспечения электрохимических измерений»

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте кафедры
 Биографические данные на сайте ИТМО
 Биография на сайте Выпускников СПбГУ ИТМО
 Биография в Виртуальном музее СПбГУ ИТМО

Родившиеся в Волгограде
СПбНИУ ИТМО
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета